Montagne russe – film diretto da Henry King del 1933
Montagne russe – EP di Random del 2020